korespondencja – wymiana informacji między ludźmi w postaci tekstu na papierze (np. list, pocztówka) lub elektronicznie (np. e-mail, czat, komunikaty)
 korespondencja – antologia listów napisanych przez jedną osobę lub wymienianych między określonymi osobami (por. epistolografia)
 korespondencja – w ekonomii rodzaj relacji między zbiorami
 korespondencja seryjna – zespół podobnych dokumentów adresowanych do różnych podmiotów
 korespondencja sztuk – rozpoznawanie podobieństw między różnymi dziedzinami sztuki